

Codici 
 PGO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pagosa Springs Stevens (Stati Uniti)

Aziende 

 La PGO Automobiles è un'azienda francese produttrice di autovetture fondata nel 1985 con l'acronimo PGO di Prévôt Gilles and Olivier.
 PGO (motocicli) è un'azienda taiwanese produttrice di scooter e quad.